De eindronde is een afvalsysteem met 28 spelers (14 dubbelparen). Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld. Er dienen drie sets gewonnen te worden. Het toernooi maakt deel uit van het Nederlands kampioenschap tafeltennis 2022.

Eindronde 

2022
Tafeltennis in 2022
Sportevenement in Zwolle